Percy Muntslag (circa 1936/1937), Surinaams-Nederlands danser en choreograaf
Bryan Muntslag (1971), Surinaams zanger en organisator
Muntproductieproces wanneer het proces van het slaan van munten wordt bedoeld
Munthuis wanneer de plaats waar de munten werden geslagen wordt bedoeld
Muntrecht wanneer het recht op het slaan van munten wordt bedoeld
Stempel (numismatiek) wanneer het betrekking heeft op de stand van het stempel